Эври́стика (от  — «отыскиваю», «открываю») может означать:

 Эвристика — отрасль знания, научная область, изучающая специфику творческой деятельности.

в образовании
 Эвристическое обучение — метод обучения с целью конструирования учеником собственного смысла.

в психологии
 Эвристический аффект — подсознательный процесс, который проявляется во влиянии эмоций на быстроту и эффективность принятия решений.
 Эвристика доступности — интуитивный процесс, в котором вероятность события оценивается по лёгкости вспоминания примеров или случаев.

в информатике
 Эвристика — алгоритм решения задачи, включающий практический метод, не являющийся гарантированно точным или оптимальным, но достаточный для решения поставленной задачи.
 Эвристический поиск (а также информированный поиск или эвристическая функция) — стратегия поиска решений в пространстве состояний, в которой используются знания, относящиеся к конкретной задаче.
 Эвристическое сканирование (эвристический анализ) — совокупность функций антивируса, нацеленных на обнаружение неизвестных вирусным базам вредоносных программ.
  — метод оценки юзабилити программного обеспечения.

См. также 

  — высокоуровневая проблемно-независимая алгоритмическая структура, предоставляющая набор рекомендаций или стратегий для разработки алгоритмов эвристической оптимизации.